Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin eram os atuais campeões, mas perderam nas semifinais para Aisam-ul-Haq Qureshi e Jean-Julien Rojer. Rohan Bopanna e Colin Fleming conquistaram o título, derrotando Qureshi e Rojer na final por 6–4, 7–6(7–3).

Cabeças de chave

 Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (Final)
 'Rohan Bopanna /  Colin Fleming (Campeões)

<ol start="3">
 Julian Knowle /  Filip Polášek ''(Semifinais)
 Julien Benneteau /  Michaël Llodra ''(Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de duplas

D